Reina (del latín regina) puede referirse a:
.
 Una monarca (mujer), tanto si ocupa el trono por derecho propio como si lo hace como consorte de un rey (varón) o como reina regente.
 La reina o dama, la pieza más poderosa en el juego de ajedrez.
 La reina, naipe de la baraja francesa-inglesa, con un valor entre la jota y el rey.

Topónimos 

 La Reina, comuna del sector oriente del Gran Santiago (Chile).
 Talavera de la Reina, ciudad de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de  (España).
 Reina, municipio de la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura (España).
 Puente la Reina, villa y municipio de la comunidad foral de Navarra (España).
 Fuente la Reina, municipio de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana (España).
 Cabeza Reina, monte en España.

Personalidades de apellido Reina 

 Casiodoro de Reina (circa 1520-1594), religioso jerónimo español convertido al protestantismo, famoso por realizar la muy reconocida traducción castellana de la Biblia, llamada la Biblia del Oso.
 José León Ramírez Reina (1906-1994), político belga y oficial de las Waffen SS, que terminó su vida en España.
 Juanita Reina (1925-1999), cantante y actriz española.
 Miguel Reina (n. 1946), exfutbolista español que jugaba como portero.
 Pepe Reina (n. 1982), futbolista español que juega como portero, hijo del anterior.
 Enrique Reina, expresidente municipal de San Luis Río Colorado Sonora México.

Arte y literatura 
 Reina-Valera, una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano.
 La Reina de la Noche, personaje de La flauta mágica (1791), la última ópera de Mozart.
 Reina Grimhilde, uno de los personajes principales de Blancanieves y los siete enanitos (1812).
 Reinas, película española de 2005, dirigida por Manuel Gómez Pereira.
 Reinas, serie de televisión británico-española de 2017.
 Nueve reinas, película argentina policial de 2000, escrita y dirigida por Fabián Bielinsky.
 Reina por un día, programa español de televisión de 1964.

Deportes, concursos de belleza y similares 
 Copa de la Reina, campeonato español anual de fútbol femenino.
 Reina Hispanoamericana, concurso de belleza femenina en el cual participan las delegadas de todos los países de lengua hispana.
 Reina del Festival de Viña del Mar, título entregado por la prensa especializada en espectáculos a la mujer más destacada de dicho festival.
 Reina del Carnaval de Barranquilla, mujer de esta ciudad colombiana designada anualmente para presidir dicho carnaval.

Reinas por monarquías

Actuales 
 reina consorte de Inglaterra, Escocia e Irlanda, título que comenzó con la esposa de Jacobo VI, rey de Escocia, tras el ascenso de este al trono de Inglaterra e Irlanda.
 reina consorte de Inglaterra e Irlanda, antiguo título utilizado por la esposa del monarca de Inglaterra e Irlanda.
 reina consorte de Gran Bretaña e Irlanda, título nobiliario británico, creado para la esposa del monarca de Gran Bretaña (Inglaterra y Escocia) e Irlanda, desde 1707 hasta 1801.
 reina consorte británica, título de las mujeres que fueron consortes de los soberanos de los reinos que formaron parte de lo que actualmente es el Reino Unido.

Históricas

Reinos de la antigüedad 
 reina-faraón, denominación con la que se suele designar a las mujeres que alcanzaron el rango de faraón en el Antiguo Egipto.
 reina de Saba, reina legendaria, presentada en la Biblia, en el Corán y en la historia de Etiopía.

Reinos medievales, del Antiguo Régimen y de la Edad Contemporánea hasta 1945 
 Reina consorte de Baviera, título utilizado por las esposas de los monarcas del reino de Baviera, que existió en el periodo comprendido entre 1806 y 1819.
 Reina Consorte de Hungría, esposa del rey de Hungría.

Miscelánea 
 reina pepiada, tipo de arepa (plato típico venezolano).
 La reina Ginebra, mujer inglesa que fue la esposa del rey Arturo.
 Reina Mab (Queen Mab), un hada, en el folclore inglés.
 Reina Reech, nombre artístico de Reina Cristina José (n. 1959), bailarina, actriz, coreógrafa y vedette nacida en Austria y naturalizada argentina.
 La reina Tefta o reina Teuta, mujer que reinó sobre Iliria entre 231 y 
 Reina Tanaka (n. 1989), cantante, modelo y actriz japonesa.

Otros 
 Lista de reinas titulares en países de Europa
 Lista de reinas y emperatrices de Francia
 Lista de reinas y reyes consortes de España
 Lista de reinas consortes de Hungría
 Lista de reinas consortes de Portugal
 Lista de reinas de Escocia

Enlaces externos